Бустаманте има више значења:

 Бустаманте (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Бустаманте (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Бустаманте (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Бустаманте (Бустаманте, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Бустаманте, Лас Трохас (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Бустаманте (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бустаманте (Бустаманте, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику